Die Abkürzung EMP steht für:
 Electric Motive Power, ehemaliger britischer Automobilhersteller
Electric Mobility Provider, dem B2C-Unternehmen, das an Ladepunkten Strom an Endkunden verkauft
 Elektromagnetischer Puls, eine hochenergetische kurzzeitige breitbandige elektromagnetische Strahlung
 Elektronischer Marktplatz, siehe virtueller Marktplatz
Elektronischer Medikationsplan (eMP)
 Elementare Musikpädagogik
 EMP Merchandising, ein Versandhandel für Merchandising-Produkte aus dem Musik-, Film- und TV-Bereich, seit 2018 ein Tochtergesellschaft der Warner Music Group
 Energi Mega Persada, ein indonesisches Energieunternehmen
 Ericsson Mobile Platforms, ein Unternehmen innerhalb Ericssons, das Chipsets und Software für Mobiltelefone herstellt
 Euro-mediterrane Partnerschaft (EUROMED)
 Eurodino Museum Project
 Evangelischer Mädchen-Pfadfinderbund
 Experience Music Project, ein Museum in Seattle
 Erma EMP, Handfeuerwaffen der Erfurter Maschinenfabrik Geipel (ERMA)

EMP